Епідерма — верхній шар шкіри
 Епідерма — тканина рослин